Chiesa di San Tarcisio – Napoli
 Chiesa di San Tarcisio – Roma